AC Cobra – samochód sportowy
 Colt Cobra – rewolwer, wersja Colt Detective Special
 Colt King Cobra – rewolwer
 Otokar Cobra – transporter opancerzony
 Cobra – szwajcarski przeciwpancerny pocisk kierowany
 AGM-64 Hornet/Cobra – amerykański, eksperymentalny pocisk powietrze-ziemia
 AH-1 Cobra – śmigłowiec szturmowy
 Northrop YF-17 Cobra – amerykański, prototypowy samolot myśliwski
 SZD-36 Cobra 15 – szybowiec polskiej konstrukcji
 Cobra 1 – mikrokomputer
 Operacja „Cobra” – amerykańska operacja wojskowa przeprowadzona w 1944 roku, podczas II wojny światowej
 Cobra – sportowy łuk bloczkowy
 Cobra – międzynarodowa grupa artystyczna
 Cobra – amerykański film z 1986 roku
 Cobra – amerykański serial telewizyjny z 1993 roku
 Cobra – brytyjski serial telewizyjny z 2020 roku
 Gendarmerie Einsatz Kommando Cobra – austriacki oddział specjalny
 Cobra – język programowania
 Cobra – gra dla Commodore 64

Zobacz też 
 Kobra